Fernando de Borbón y Borbón (Madrid, 6 de marzo de 1903 - San Sebastián, 4 de agosto de 1905) fue un miembro de la Familia Real española e Infante de España a pesar de descender por línea paterna de los reyes de las Dos Sicilias. Era nieto de Alfonso XII de España por línea materna.

Biografía

Familia 
Fernando de Borbón nació durante la regencia de su abuela, la reina María Cristina, en nombre de su hijo, Alfonso XIII, a la sazón tío del pequeño Fernando. Su padre era el infante don Carlos de Borbón, y su madre doña María de las Mercedes, Princesa de Asturias mientras Alfonso XIII no tuviese sucesión.

Fernando fue bautizado en la capilla del Palacio Real de Madrid el 16 de marzo de 1903, siendo su madrina su tía abuela, la infanta Isabel y su padrino, tu tío paterno, Fernando de Borbón-Dos Sicilias, duque de Calabria. A pesar de que su padre había nacido príncipe de las Dos Sicilias, éste había renunciado sus derechos sucesorios a aquel trono (que además había desaparecido con la integración de ese reino al de Italia en 1861) para casarse con la Princesa de Asturias en 1901. Por ese motivo, el infante Fernando técnicamente nunca fue Príncipe de las Dos Sicilias, y por lo tanto estuvo en la línea de sucesión al trono español después de su madre y su hermano Alfonso, dos años mayor.

En 1904, cuando Fernando tenía un año nació su hermana Isabel Alfonsa, pero la Princesa de Asturias falleció a causa del parto. Sus derechos sucesorios al trono español recayeron sobre su hijo mayor, Alfonso, aunque éste nunca recibió el título Príncipe de Asturias, pues era de esperar que Alfonso XIII pronto contraería matrimonio y tendría sucesión propia, como efectivamente ocurrió.

Muerte 
Durante unas vacaciones estivales en el Palacio Real de Miramar, en la ciudad vasca de San Sebastián, el pequeño infante Fernando cayó enfermo, y después de sufrir convulsiones, falleció repentinamente el 4 de agosto de 1905. Fue enterrado en el Panteón de los Infantes en la Cripta Real del Monasterio de El Escorial.

La edición del diario ABC del 4 de agosto anunciaba el fallecimiento del infante:

AL CERRAR LA 3ª EDICIÓN

MUERTE DEL INFANTE

Noticias oficiales.
El subsecretario de Gobernación ha manifestado hoy que el cadáver del infante don Fernando será conducido mañana a las tres 
de la tarde al furgón que ha de trasladarle al Escorial.

A este punto irá también mañana el ministro de Gracia y Justicia que, como notario mayor del reino, debe presenciar el sepelio.

Los demás ministros no irán al Escorial.

Títulos y órdenes

Títulos 

 Su Alteza Real el Serenísimo Señor Infante don Fernando de Borbón.

Órdenes 

Caballero de la Orden del Toisón de Oro.
Caballero del collar de la Orden de Carlos III.
Caballero gran cruz de la Orden de Isabel la Católica.

Ancestros

Bibliografía 

 Web de Genealogía
 Mateos Sáinz de Medrano, Ricardo. Nobleza Obliga. La Esfera de los Libros, 1996. ISBN 84-9734-4677
 Fallece don Fernando de Borbón

Referencias 

Infantes de España de gracia
Casa de Borbón en España
Casa de Borbón-Dos Sicilias
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Sepultados en el Panteón de los Infantes
Infantes de España (Casa de Borbón)
Infantes de España del siglo XX
Caballeros del collar de la Orden de Carlos III
Caballeros grandes cruces de la Orden de Isabel la Católica
Niños fallecidos